Бегущий олень может означать:

 «Бегущий олень» — одна из олимпийских дисциплин в соревнованиях по пулевой стрельбе 
 «Бегущий олень» (Crossing Deer) — американский фильм ужасов режиссёра Кристиана Грилло